Rakowa (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte:

in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Rakowa (Sambir)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tomaschpil, siehe Rakowa (Tomaschpil)

in Polen:
 Dorf in Südpolen, Teil der Gemeinde Tyrawa Wołoska, siehe Rakowa (Polen).

Rakowa ist der polnische Name der slowakischen Gemeinde Raková.

siehe auch:
 Raková
 Racova